Angelica Danielle Robinson (n. 1987) – cestista statunitense
Angel Robinson (n. 1989) – cestista statunitense